Yuri Katherine Vargas Agudelo (Medellín, 23 de julio de 1988) es una actriz, modelo y empresaria colombiana. es conocida por participar en producciones como: Amor sincero, Lady, la vendedora de rosas, Las hermanitas Calle, Amar y vivir.

La actriz también llegó a ganar un Premio India Catalina como Mejor actriz antagónica, en el año 2015 fue llamada como un "ejemplo de perseverancia" por el diario colombiano El Universal. En 2015, Vargas lanzó su línea de splashes y exfoliantes corporales, llamada "YK by Yuri Vargas", la cual estaba compuesta por cuatro aromas: Amor, Camino, Dulzura y Pureza.

Biografía 
Vargas nació el 23 de julio de 1988 en Medellín, capital del departamento Antioquia en Colombia. Vivió durante su niñez en Aranjuez (una de las comunas de la capital paisa), tiene una hermana, la también actriz María José Vargas. Vargas declaró ser feliz de pertenecer en aquel lugar y de donde viene. Para una de sus entrevistas en 2016, Vargas confirmó que una vez durante su niñez, alrededor de los 14 años, llegó a meterse en una alcantarilla junto a una de sus compañeras de infancia para reguardarse de una balacera que acontecía en su barrio. Durante una entrevista de Vargas para El Universal también aseguró “para mí siempre existieron los sueños gracias a lo inculcado por mi familia. Mi mamá es súper soñadora y me enseñó que sí se puede buscar otra vida, y lo que está pasando conmigo es una prueba de que se deben hacer las cosas bien y sin pisotear a nadie”.

En el año 2008, Vargas llegó a la ciudad de Bogotá, Colombia junto a otras jóvenes de origen paisa, alrededor de 25, pero después de 10 años, solo restaron cuatro, pues según Vargas, el resto habían tomado otros rumbos. Trabajó en varios eventos como impulsora, además de llegar a vivir en un motel y llegar a pasar varias cosas que no la favorecían. Finalmente, Vargas obtuvo un puesto de actuación figurando en la novela La saga producida por Caracol Televisión en el año 2005. 

Yuri actuó en obras de teatro como A 2,50 la cuba libre, Esto no es un juego, filmes cinematográficos como Fábula de una conspiración.

Filmografía

Televisión 
__FORZAR_TDC__


Cine

Teatro 

 2021 - La Nena, teatro en capítulos 
2018 - Cepeda en tablas
 2017 - Hay un complot 2
 2016 - Relatos del post
 2016 - Hay un complot
 2013 - Tabú, en la cama con Maanuela
 2011 - A 2,50 la Cuba Libre
 2010 - Esto no es un juego

Premios y nominaciones

Premios India Catalina 

Los Premios India Catalina son una ceremonia que se realiza de manera anual (desde el año 1984) en la ciudad de Cartagena de Indias. Un jurado del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias se encarga de elegir los nominados para las respectivas ediciones de los premios. Vargas ha ganado un premio de tres nominaciones.

Premios TVyNovelas 

Los Premios TVyNovelas son el máximo galardón entregado por el público colombiano a sus artistas favoritos. Cada año el mundo del espectáculo está a la expectativa, pues la entrega de premios en Colombia se ha consolidado como la más esperada por los artistas y el público del país. Vargas ha ganado un premio de siete nominaciones.

Premios Chip TV 
Los Premios Chip TV son unos premios de origen colombiano realizados anualmente por Magazine Chip TV que homenajean lo mejor del mundo del entretenimiento tanto nacional como internacional. Vagas ha ganado tres premios de cuatro nominaciones.

Referencias 

Nacidos en Medellín
Actores de Medellín
Actores de teatro de Colombia
Actores de televisión de Colombia
Modelos de Medellín
Actrices de Colombia